Ниннид (также Наннид (Ninnid, Nannid), Неннидий (Nennidhius) или Ненний (Nennius); умер в VI веке) — ирландский игумен, почитается как святой (день памяти — 18 января).

Биография 
Святой Ниннид был ирландцем, учеником святого Финниана из монастыря Клонард (современное графство Мит). Его почитают одним из двенадцати апостолов Ирландии. По преданию, святой Ниннид был христианином, с младых лет полностью отдавшим своё сердце Богу. Он получил первые уроки христианской премудрости от святой Фиакки из Слейбте (Fiacc Sleibte, память 12 октября). Также, по преданию, он стал отшельником на острове Инишмаксайнт (), иначе Инис Муге Сав (), что на озере Эрн в Ольстере. Там многие обрели его духовное окормление, и им был создан монастырь.

Некоторые авторы отождествляют его с Ниннидом Саэбруском (Косооким) или Ниннидом Лавиоданом (Чистая рука), который упоминается в житиях святой Бригитты, однако уже в средневековье это вызывало сомнения.

Литература 
 Félire Óengusso Céli Dé. The Martyrology of Oengus the Culdee / Ed. by Wh. Stokes. London, 1905, repr. Dublin, 1984
 The Martyrology of Donagal: A Calendar of the Saints of Ireland / Transl. by J. O’Donovan; ed. with the Irish text by J.H. Todd. Dublin, 1864
 The Martyrology of Tallaght from the Book of Leinster and MS. 5100-4 in The Royal Library, Brussels / Ed. with introd., transl. and notes by R.I. Best and H.J. Lawlor. London, 1931
 Vitae sanctorum Hiberniae, vols. I—II / Ed. C. Plummer. Oxford, 1910, repr. Dublin, 1996

Святые Единой Церкви
Католические святые
Святые Ирландии
Христианские святые VI века